1. ŽNL Virovitičko-podravska u sezoni 2006./07. je predstavljala ligu prvog stupnja županijske lige u Virovitičko-podravskoj županiji, te ligu petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojio "Omladinac" iz Korije.

Ljestvica 

 bez rezultata jedne utakmice

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2006./07.

Vanjske poveznice  
 znsvpz.hr, Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije

Izvori  
 
 znsvpz.hr, 1. ŽNL Virovitičko-podravska 
  rsssf.com, Croatia 2006/07 (popis sudionika) 
 library.foi.hr, "Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik", ISSN 0042-6849 
 library.foi.hr, "Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik", br. 2544. god. LV, objavljeno 15. lipnja 2007., str. 18 (Sport; 1. ŽNL - 26. kolo i konačna ljestvica), preuzeto 1. studenog 2021. 
 

 

2006-07 
Virovitičko-podravska-1